Сан Блас има више значења:

 Сан Блас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Блас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Блас, Ел Дуенде (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Блас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Блас (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Блас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Блас (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Блас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Блас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Блас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Блас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Блас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Блас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Блас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Сан Блас (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Блас (Сан Блас, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Блас (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Блас (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Блас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Блас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Блас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Блас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Блас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Блас (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Блас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Блас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Блас (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику